cpy – codice ISO 639-3 della lingua south ucayali ashéika